La Coupe de Suède de football 1944 est la  de la Coupe de Suède de football organisée par la Fédération de Suède de football.

Compétition

Premier tour préliminaire 
Les rencontres ont lieu les lundi 29 mai, dimanche 4, 11 et 18 juin et mardi 20 juin 1944.

 Husqvarna IF (Div 3) - Tidaholms GIF (Div 2) : 1-2
 Örgryte IS (Div 2) - Jönköpings Södra IF (Div 2) : 6-2
 Djurgårdens IF (Div 2) - GIF Sundsvall (NM) : 4-0
 IF Vesta (Div 3) - Reymersholms IK (Div 2) : 1-2
 IF Älgarna (NM) - IF Castor (NM) : 3-5
 Köpmanholmens IF (NM) - IFK Västerås (Div 2) : 0-2
 Landskrona BoIS (Div 2) - Högadals IS (Div 3) : 3-3 (5-4 a.p.)
 Matfors IF (NM) - Strömsbruks IF (Div 3) : 2-3
 Nyköpings AIK (Div 2) - Åtvidabergs FF (Div 2) : 1-6
 Visby AIK (WC) - Örebro SK (Div 2) : 3-4
 Västerås IK (Div 3) - IF Friska Viljor (NM) : 0-1
 IFK Östersund (NM) - Örtakoloniens IF (Div 2) : 1-1 (1-2 a.p.)
 IK Sleipner (Div 2) - Nybro IF (Div 2) : 1-1 (1-3 a.p.)
 Kalmar FF (Div 2) - IFK Eskilstuna (Div 2) : 1-4
 Ludvika FfI (Div 2) - Surahammars IF (Div 3) : 1-1 (1-2 a.p.)
 IFK Åmål (Div 3) - Munkedals IF (Div 2) : 2-1

Deuxième tour préliminaire 
 IF Castor (NM) - Strömsbruks IF (Div 3) : 2-2 (2-3 a.p.)
 Reymersholms IK (Div 2) - Landskrona BoIS (Div 2) : 0-1
 IFK Västerås (Div 2) - Örtakoloniens IF (Div 2) : 2-0
 Åtvidabergs FF (Div 2) - Djurgårdens IF (Div 2) : 6-3
 Örebro SK (Div 2) - Örgryte IS (Div 2) : 3-1
 IFK Eskilstuna (Div 2) - Nybro IF (Div 2) : 4-0
 IF Friska Viljor (NM) - Surahammars IF (Div 3) : 0-1
 Tidaholms GIF (Div 2) - IFK Åmål (Div 3) : 3-2

Premier tour 
Les deux promus en Allsvenskan pour la saison 1943-1944 (IK Brage et IS Halmia) entrent dans la compétition de même que Ljusne AIK, les trois derniers du championnat 1943-44 (Sandvikens IF, Helsingborgs IF et Halmstads BK), et les deux finalistes du championnat du Norrland (Sävenäs/Rönnskärs IF et Bodens BK).
 IFK Eskilstuna (Div 2) - Sandvikens IF (Allsvenskan) : 1-0
IK Brage (Allsvenskan) - Halmstads BK (Allsvenskan) : 0-3
 IS Halmia (Allsvenskan) - Sävenäs/Rönnskärs IF (NM) : 7-0
 Landskrona BoIS (Div 2) - Bodens BK (NM) : 3-2
 Ljusne AIK (Div 2) - Åtvidabergs FF (Div 2) : 2-3
 Strömsbruks IF (Div 3) - Helsingborgs IF (Allsvenskan) : 1-2
 Surahammars IF (Div 3) - IFK Västerås (Div 2) : 3-1
 Tidaholms GIF (Div 2) - Örebro SK (Div 2) : 1-7

Phase finale

Finale 

Règles du match
90 minutes.
30 minutes de prolongations en cas d'égalité.
Match d'appui si l'égalité persiste.
Aucun remplacement possible.

Notes et références 

1944
Sude
1944 en Suède